Собла́го — посёлок в Пеновском районе Тверской области России.  Входит в Охватское сельское поселение. В посёлке одноимённая станция Московского региона Октябрьской железной дороги. С запада в сторону станции Андреаполь после горловины станции начинается Санкт-Петербург-Витебское отделение Октябрьской железной дороги.

География 
Расстояние до районного центра — посёлка Пено — примерно 4 километра. Из посёлка Пено в Соблаго кроме поезда ходит также автобус, рейс считается внутрипоселковым.

В 6 километрах от посёлка находится исток Западной Двины. Близ посёлка расположены озёра Соблаго и Орлинское.

Население

Инфраструктура 
Отделение почтовой связи № 172780.

Транспорт 
Посёлок находится на автодорогt  28К-0001 М-9 — Андреаполь — Пено — Хитино b железнодорожной линии Бологое — Великие Луки;  в Соблаго к ней примыкает линия Торжок — Кувшиново — Соблаго.

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации Пеновского района

Населённые пункты Пеновского района